«Гранатовый альбом» — четвёртый студийный альбом российской рок-группы «‎Сплин»‎, вышедший 1 апреля 1998 года;
после него группа приобрела популярность по всей России.

Альбом записан в феврале-марте 1998 года в студии «‎SBI Records»‎.
Ажиотаж перед выходом альбома подогревала реклама со словами «Последняя Легенда Русского Рока» на ОРТ (ныне «Первый канал»). 
Песня «Орбит без сахара» моментально стала популярной, стремительно взлетев на вершины хит-парадов, превратившись в визитную карточку группы; аналогичную судьбу ждал следующий клип группы на песню «Выхода нет».

Летом, после выхода альбома, Сплин выступили в качестве разогревающей группы на концерте Rolling Stones, проходившего в Москве.

Список композиций

Участники записи 
 Александр Васильев — вокал, слова, гитара
 Александр Морозов — бас-гитара
 Стас Березовский — гитара
 Николай Ростовский — клавишные
 Николай Лысов — ударные инструменты
 Приглашённые музыканты
 Николай Ксенофонтов — перкуссия (группа «Квартал»)

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Гранатовый альбом на Discogs

Альбомы 1998 года
1998
Рок-альбомы
Альбомы на русском языке
Альбомы России